Список включает страховые компании и финансовые группы со значительным страховым бизнесом. По данным Института страхования Swiss Re, на 2017 год мировой объём страховых премий составил 48,92 трлн долларов, крупнейшими рынками были США (1,38 трлн), КНР (541 млрд), Япония (422 млрд), Великобритания (283 млрд), Франция (242 млрд), Германия (223 млрд), Республика Корея (181 млрд), Италия (156 млрд), Канада (120 млрд) и Тайвань (117 млрд).

В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 крупнейшей страховой компанией является китайская Пин Ань (по сумме показателей выручки, чистой прибыли, активов и рыночной капитализации), также она лидирует по размеру активов, но из них почти половина приходится на дочерний банк. По размеру небанковских активов лидирует немецкая компания Альянц. По размеру страховых премий первое место занимает медицинский страховщик США Юнайтед Хелс; ему компанию в первой десятке составляют ещё четыре медицинских страховщика США (Anthem, Centene Corporation, Kaiser Permanente и Humana), своим ростом они обязаны начатой в 2010 году реформе здравоохранения США.

Методология 
Сортировка производилась по размеру страховых премий (общая сумма), также указаны выручка (сумма страховых премий, инвестиционного и комиссионного доходов, дохода от других видов деятельности), чистая прибыль, активы, собственный капитал, рыночная капитализация (общая стоимость всех выпущенных акций), число сотрудников и расположение штаб-квартиры. При равенстве страховых премий сравнивалась выручка. Для тех компаний, которые ведут отчётность не в американских долларах, значения переведены по официальному курсу на конец отчетного периода (2020 год): 1 доллар США равен 0,72 фунтов стерлингов, 0,9 евро, 0,93 швейцарских франков, 1,33 канадских долларов, 1,35 австралийских долларов, 1,35 сингапурских долларов, 3,64 катарских риалов, 3,93 польских злотых, 5,2 бразильских реалов, 6,3 датских крон, 6,52 китайских юаней, 7,8 гонконгских долларов, 8,7 шведских крон, 8,8 норвежских крон, 27,8 новых тайваньских долларов, 74 индийских рупий, 74 российских рублей, 110 японских иен, 1100 южнокорейских вон. Рыночная капитализация указана на середину 2021 года, другие показатели — на конец финансового года, для большинства это 31 декабря 2020 года, для японских компаний — 31 марта 2021 года, для австралийских — 30 июня 2021 года. В качестве источников данных использовались годовые отчёты компаний и информация с сайта Reuters.

См. также 
 Список крупнейших страховых компаний мира (2015)
 Список крупнейших банков мира
 Список крупнейших нефтегазовых компаний мира
 Список крупнейших фармацевтических компаний мира
 Lloyd’s of London

Примечания

Ссылки 
 Top 100 U.S. Property & Casualty Insurance Companies — Reinsurance News
 Top 200 U.S. Life/Health Insurers — AM Best
 Top 100 Largest Insurance Rankings by Total Assets — SWFI
 The 100 Largest Life Insurance Companies — EverQuote, Inc.
 Крупнейшие страховые компании | Динамика рынка — аналитика | СТРАХОВАНИЕ СЕГОДНЯ

Страховые компании
Списки компаний